Hyrox (auch mit Versalien als HYROX geschrieben) ist eine wettkampforientierte Event- und Fitness-Sportart.

Entstehung, Herkunft 
Hyrox existiert seit 2017 und durchlief in der Saison 2018/19 neun Städte deutschlandweit. Beim ersten Event im April 2018 in Hamburg starteten 750 Teilnehmer.

Regeln, Ausgestaltung 
Der Wettbewerb findet als Indoorwettbewerb in großen Hallen statt und besteht aus einer Kombination von leichtathletischen und geräteorientierten, athletischen Sportübungen, wie sie vor allem in Fitnesscentern betrieben werden. Das Konzept zielt auf eine Mischung von Breiten- und Spitzensport und unterscheidet nicht zwischen Profis und Amateuren, zwischen Anfängern und Fortgeschrittenen; die Veranstalter sprechen daher auch von einem „Jedermann-Event“.

Es handelt sich dabei um einen Fitness-Wettkampf für Frauen und Männer, gestuft nach Geschlecht und Altersklassen. Es zählt nur die Zeit, die man für den Parcours benötigt, der aus Kraft-, Ausdauer- und Laufeinheiten besteht. Insgesamt müssen die Teilnehmer 8 × 1000 Meter laufen, nach jedem Laufabschnitt kommt die so genannte „Roxzone“, in der nacheinander die acht Workout-Stationen absolviert werden. Während die Laufstrecke auf Außenbahnen absolviert wird, stehen in den Innenbereichen die Fitnessgeräte. Eine Teilnahme als Duo oder im Team ist möglich.

Die Wettkampfdauer beträgt zwischen 70 und 120 Minuten, wobei zur Vermeidung von Staus an den Gerätestationen jeweils in Wellen gestartet wird.

Der Veranstalter erhebt Teilnahmegebühren.

Organisatoren, Gründer 
Der Eventsport wurde 2017 von dem Hamburger Unternehmer Christian Toetzke (CEO Upsolute Event) ins Leben gerufen, der bereits 1995/96 den Radsportevent Cyclassics Hamburg und 2002 den Hamburg Triathlon ins Leben gerufen hatte. 

Als sportliche Berater sind der zweifache Olympia-Goldmedaillengewinner im Hockey, der Hamburger Moritz Fürste, sowie die Athletentrainerin des Deutschen Olympischen Sportbundes (DOSB), Mintra Mattison, tätig.

Anmerkungen

Weblinks 
 Hyrox-Webseite/Konzept
 Webseite von Hyrox Fit for Fun
 WELT vom 
 Hamburger Abendblatt vom 

Sportart